A Rongybabák (eredeti cím: The Raggy Dolls) 1986-tól 1994-ig vetített angol televíziós rajzfilmsorozat, amely egy játékgyár leselejtezett rongybabáiról szól. A sorozatot Melvin Jacobson alkotta meg, 1986-tól 1994-ig készültek az egyenként 10 perces epizódok. Az angol eredetinek Neill Innes adta hangját, a magyar változatban Forgács Gábor volt a narrátor.

Eredetileg 26 epizód készült 7 szereplővel a Yorkshire TV megbízásából, azután 1986-tól további 91.

Szereplők

Magyar hang 
 Mesélő (1. évadban, 1. szinkronban): Forgács Gábor
 Közreműködők (1. évadban, 2. szinkronban): Detre Annamária, Esztergályos Cecília, Felföldi Anikó, Géczy Dorottya (Mesélő), Kaló Flórián, Paudits Béla, Sinkovits-Vitay András, Szombathy Gyula
 Mesélő (4. évadban): Czifra Krisztina

Epizódlista

Források

További információk 
 Rongybabák a Toonhound.com-on 

1986-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
1994-ben befejezett brit televíziós sorozatok
Brit rajzfilmsorozatok
Az ITV saját gyártású műsorai